Brunetti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Brunetti (genannt Ciceruacchio; 1800–1849), italienischer Nationalist und Revolutionär
 Argentina Brunetti (1907–2005), argentinische Schauspielerin
 August Brunetti-Pisano (1870–1943), österreichischer Komponist
 Aymo Brunetti (* 1963), Schweizer Nationalökonom und Hochschullehrer
 Dana Brunetti (* 1973), US-amerikanischer Filmproduzent
 Gaetano Brunetti (1744–1798), italienischer Komponist, Geiger und Dirigent
 Giulia Brunetti (1908–1986), italienische Kunsthistorikerin
 Joachim Brunetti (1773–1823), italienischer Tänzer, Ballettmeister und Ballettlibrettist 
 Johann Brunetti (1646–1703), italienischer Geistlicher, Titularbischof von Lacedaemonia
 Lazar von Brunetti (1781–1847), österreichischer Diplomat
 Mara Brunetti (* 1976), italienische Synchronschwimmerin
 Marco Brunetti (* 1962), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Alba
 Octavio Brunetti (1975–2014), argentinischer Pianist
 Sisto Brunetti, italienischer Schauspieler

Fiktive Personen:
 Guido Brunetti, literarische Figur von Donna Leon, siehe Donna Leon #Die Brunetti-Romane